Карачай — історична територія проживання карачаївців в передгір'ях північній частині Великого Кавказу, що є нині південною частиною Карачаєво-Черкеської Республіки (суб'єкта Російської Федерації).
 Карачай — озеро в Челябінській області РФ, що використовувалося для зберігання радіоактивних відходів.